Fonda ist der Familienname folgender Personen:
 Bridget Fonda (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Henry Fonda (1905–1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Jane Fonda (* 1937), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Jean Fonda (eigentlich Jean-Pierre Fournier; * 1937), französischer Pianist
 Joe Fonda (* 1954), US-amerikanischer Jazzbassist
 Justin Fonda (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler und Kameramann
 Lorenzo Fonda (* 1979), italienischer Filmregisseur und Künstler
 Olga Fonda (* 1982), russische Schauspielerin und Model
 Peter Fonda (1940–2019), US-amerikanischer Schauspieler
 Shirley Fonda (* 1932), US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fonda (Iowa)
 Fonda (New York)
 Fonda (North Dakota)
 Fonda (Vermont)
 Fonda (Wyoming)

Sonstiges:
 Fonda (Band), US-amerikanische Indie-Pop-Band
 Mount Fonda, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika